Чертовое — название населённых пунктов в России:

 Чертовое — деревня в Хотынецком районе Орловской области.
 Чертовое — деревня в Ясногорском районе Тульской области.